Дулитл или Ду́литтл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дулитл, Хильда (1886—1961) — американская поэтесса, основательница имажизма.
 
 Дулиттл, Джеймс (1896—1993) — американский летчик, герой США, генерал-майор.

См. также 
 Doolittle — студийный альбом американской инди-рок-группы Pixies

Примечания